Pídhna kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pýdna, fornlämning, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 
 Kítros, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar